КПП — аббревиатура:- Касюина Анна Галагеровна

Организации:
 Контрольно-пропускной пункт
 Коммунистическая партия Пакистана
 Коммунистическая партия Польши
 Коммунистическая партия Португалии
 Конгресс производственных профсоюзов
 Команда против пыток
 К.П.П. (расшифровка произвольная, вариант: «Кровь Пролит Просвет»), рок-группа (1988—2003) Сергея «СЭРа» Щелкановцева

Прочее:
 Канадская пенсионная программа
 Командно-пилотажный прибор
 Конвективный пароперегреватель (встречается в паровых котлах)
 Календарно-постановочный план (часть Кинопроизводства)
 Код причины постановки на учёт (налоговая система России)
 Коробка переключения передач
 Краткосрочный прогноз погоды (от 12 до 36 часов)
 Когнитивно-поведенческая психотерапия
 Кабельно-проводниковая продукция

См. также 
 Словарь сокращений